Цицеро:

 Цицеро — типографский шрифт, кегль которого равен 12 пунктам.
 Цицеро, Ойген (1940—1997) — немецкий академический и джазовый пианист румынского происхождения.
 Цицеро, Роже (род. 1970) — немецкий певец (крунер), поп- и джаз-исполнитель.